Au go, le nid de la grue (tsuru no sugomori en japonais) est une formation autorisant un tesuji de capture classique.

Cette situation peut apparaître avec Noir jouant en 1 dans le but de connecter ses groupes de gauche et au centre. Cependant, Blanc peut s'assurer la capture du groupe de gauche en jouant en 2 (le tesuji) :

Lien externe
 Le nid de la grue sur jeudego.org

Nid